Margarita peut faire référence à :

Patronyme 

 Margarita Fischer (1886-1975), actrice américaine de l'époque du cinéma muet ;
 Margarita de Bourbon (Margarita d'Espagne), (née en 1939) infante d’Espagne, duchesse de Soria  et d’Hernani, membre de la famille royale d’Espagne ;
 Margarita López Maya (née en 1951), historienne vénézuélienne ;
 Margarita Salas (née en 1938), biologiste espagnole, spécialiste de biologie moléculaire, présidente de l'Académie des Sciences d'Espagne depuis 1995.
 Margarita Sames est la créatrice du célèbre Cocktail.
 Margarita Armstrong-Jones (née en 2002), petite-fille de la princesse Margaret du Royaume-Uni, sœur cadette de la reine Élisabeth II.

Toponyme 

 Margarita, municipalité du département de Bolívar, en Colombie ;
 Santa Margarita, ville de l'île de Majorque, en  Espagne ;
 Margarita, village de la communauté autonome basque, en Espagne ;
 Margarita, commune de la province de Coni, en Italie ;
 Margarita, île des Petites Antilles, dans la mer des Caraïbes, au Venezuela ;
 Margarita (île), île du lac Todos los Santos, dans la région des Lacs, au Chili;
 Rancho Santa Margarita,  ville de l'État de Californie, aux États-Unis.

Astronomie 
 (310) Margarita, un astéroïde,
 Margarita, un nom donné à l'étoile alpha de la Couronne boréale également appelée Alphecca ou la Perle.

Cinéma 
 Margarita, film canadien sorti en 2012 ;
 Margarita, with a Straw, film indien sorti en 2014.

Culture 
 Margarita Valdovinos, le journal de la société des américanistes, est une revue scientifique de renom international, fondée en 1896.

Gastronomie 
 La margarita est un cocktail à base de tequila ;
 La margarita est également une variante fautive du nom donné à la pizza Margherita.

Autres 
 La Santa Margarita est un navire espagnol lancé à la fin du , capturé par la Royal Navy en 1779 et renommé HMS Santa Margarita